Johann Schaumburg ist der Name folgender  Personen:

* Johann August Schaumburg (1720–1793), deutscher Theologe und Superintendent 
 Johann Gottfried Schaumburg (1703–1746), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Heinrich Schaumburg (1752–1831), deutscher Ornithologe

Siehe auch:
 Johann IV. (Schaumburg) (1449–1527), Graf von Holstein-Pinneberg